Detta är en lista över kungshögar (diameter ≥30 meter) och storhögar (diameter ≥20 meter).

Sverige

Småland 
Fyra storhögar vid Gamleby, i folkmun döpta till kungshögarna, nära Gunnerstad. En av dem har utgrävts och visade sig innehålla en båtgrav.
Inglinge hög 37 m, 28 m i Ingelstad söder om Växjö

Värmland 
 Olof Trätäljas Hög 43 m
 Kungshögen Nysäter 40 m

Bohuslän 
Granhogen 30 m, Högås socken, Bokenäs
Grönhög eller Grönehög 50 m, Skee socken utanför Strömstad daterad till 500-talet

Västergötland 
Falbygden
 Ingatorp 38 m, 35 m
 Krusekulle ev. 40 m
 Myrshögen ev 70 m
Holöja "hulhöga" i Gökhems socken utanför Falköping

Vid Vänern
Skalunda hög 65 m i Skalunda socken utanför Lidköping 
 Skjolm 25 m
 Tun 60 m,30 m,27 m
 Ås 50 m
 Hullsjö 35 m
 Överby Trollhättan 50 m (bortodlad)

Sydöstra Varaslätten - Skövderegionen
Larva bäsing 30 m i Larvs socken
 Onsjö 25 m
 Kung Ranes hög 30 m vid Flistads kyrka norr om Skövde
 Forsby hög, Forsby kyrka, 40-45 m (kyrkan står på högen)

Östergötland 
 Ledbergs kulle ett stycke väster om Linköping.
 Sättuna hög, ett stycke norr om Linköping.
 Lustigkullen (Raä 26) utanför Sjögestad, 37 meter. 
 Jussbergs kulle, 30-35 meter. 
 Raä 16 vid Stora Tollstad, 35 meter.
 Disevid kulle, 25 meter.
 Tjugby kulle.

Dalsland 
Bergs kullar, vid Erikstad
Kårebyhögen (också Kung Kåres hög, kåre = hårlock), Dalboslätten

Södermanland 

Hunehögen vid Hundhammar, nuvarande Norsborg på Södertörn
 Ingjaldshögen i Fogdö socken
Kung Blackes hög i Blacksta socken.
Kung Inges hög på gravfältet Grundby limpa i Vallby socken.
Uppsa kulle i Runtuna socken.
Viggebyhögen utanför Mariefred

Uppland 
 Assurs hög Bro socken
 Björnshögen på Munsö
 Blotsvens hög, Tillinge socken (storhögskomplex)
 Broby, Börje socken (storhögskomplex)
 Broby, Tillinge socken
 Broby hög, Funbo socken (kungshög)
 Brunnshögen i Husby-Långhundra socken
 Dragshögen även Drakshögen, Drakhögen i Övergrans socken
 Finnshögen i Lillkyrka socken (kungshög)
 Eskesta i Tierps socken (storhögskomplex)
 Finnshögen, Lillkyrka socken (kungshög)
 Fröslunda, Altuna socken (storhögskomplex)
 Gamla Uppsala högar (5 kungshögar och minst 3 storhögar)
 Gullhögen, Husby-Lyhundra socken (kungshög)
 Hakes hög, Hacksta socken (kungshög)
 Haraldshögen, Svinnegarns socken (kungshög)
 Horsberget, Lena socken (kungshög)
 Hov, Rasbo socken (storhögskomplex)
 Hovgården, Adelsö (storhögskomplex)
 Hågahögen i Hågadalen, Uppsala, är ett undantag på grund av sin höga ålder, sen bronsålder
 Högby hög, Lagga socken (kungshög)
 Jättehögen, Lagga socken
 Kungshögen, Uppsala stad
 Kungshögarna, Häggeby socken (storhögskomplex)
 Kungshögen, Bro socken (kungshög)
 Kvarnkullen, Altuna socken (kungshög)
 Köhögen, Orkesta socken (kungshög)
 Ljushögen, Markims socken
 Margonas hög, Uppsala stad
 Nordians hög, Norrsunda socken (Rosersberg, kungshög)
 Ottarshögen i Vendels socken (kungshög)
 Odenshögen, Odensala socken
 Rinkers gravhög i Rinkeby utanför Stockholm
 Runsahögen, Eds socken (kungshög)
 Råby hög, Biskopskulla socken (kungshög)
 Rölundahögarna i Häggeby socken
 Sanda, Lossa socken
 Sjökullarna, Vada socken (storhögskomplex)
 Storhögen, Lagga socken
 Strömsberg hög, Norrsunda socken (kungshög)
 Tegelkullen, Bälinge socken (kungshög)
 Toris hög, Torstuna socken (kungshög)
 Ubbos hög, Uppsala stad
 Vadbackahögen, Läby socken (kungshög)
 Valanders hög, Ärentuna socken (kungshög)
 Vallskog, Bälinge socken (kungshög)
 Vibyhögen i Kalmar socken, (bortgrävd)

Västmanland 
 Anundshögen i Västerås (flera).
 Grytahögen utanför Västerås.
 Ströbohög i Köping.
 Östens hög i Björksta socken utanför Västerås.

Ångermanland 
 Tingsnäshögen i Lugnvik.
 Frånö, 2 st
 Härnösand, Hov, 4 st (borttagna)

Medelpad 
Högoms gravfält i Selångers socken väster om Sundsvall, nära Selångersfjärdens dåvarande utlopp i havet, med folkvandringstida högar (4 st) av upp till 40 meter i diameter, inklusive en smångkungs/hövdingagrav
Kvissle-Nolby-Prästbolet i Njurunda socken söder om Sundsvall, vid Ljungans dåvarande utlopp,  4-6 st, upp till 38 meter i diameter
 Tingstagärdesbacken i Njurunda socken
 Västlandet vid Sundsbruk i Sköns socken norr om Sundsvall, (upp till 35 meter i diameter) invid Alnösundet, som kan ses som Indalsälvens dåvarande utlopp.

Hälsingland 
 Kungshögen Högs socken, Hälsingland (flera?)
 Kungsgården (3 st)

Danmark
Lejrehögarna - i området runt Roskilde (Roskilde Amt) finns en stor mängd ansenliga gravhögar
Jellingehögarna - i Jelling på Jylland bredvid Jellingestenen, (Harald Blåtands runstenar) 

Danmark har också en stor mängd ansenliga högar från bronsåldern.

Norge
Borrehögarna
Hellum har Nordens största komplex av storhögar.
Raknehaugen - Nordens största kungshög med en diameter på 100 meter och en höjd av 15 meter.

Finland 
F d Vendland (Olaus Petri), inkl Åland, Ösel/Dagö, NV Estland

Källor
 Riksantikvarieämbetet: Fornsök, Fornminnesregistret

Fotnoter

Gravhögar
Storhögar

Se även
Gravhög